Herne (België), een plaats in België
 Herne (Duitsland), een plaats in Duitsland
 Herne (Engeland), een plaats in Engeland
 Herne (eiland), een eiland in de baai van Rio de Oro
 Herne (mythologie), een mythologisch wezen uit Engeland